Bluegill Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bluegill Lake (Idaho)
 Bluegill Lake (Alger County, Michigan)
 Bluegill Lake (Clare County, Michigan)
 Bluegill Lake (Gogebic County, Michigan)
 Bluegill Lake (Lake County, Michigan)
 Bluegill Lake (Mecosta County, Michigan)
 Bluegill Lake (Newaygo County, Michigan)
 Bluegill Lake (Schoolcraft County, Michigan)
 Bluegill Lake (Douglas County, Wisconsin)
 Bluegill Lake (Forest County, Wisconsin)
 Bluegill Lake (Iron County, Wisconsin)
 Bluegill Lake (Oneida County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Blue Gill Lake